Rivesaltes,  commune française, dans les Pyrénées-Orientales
 Rivesaltes (VDN), vin de cette région
 Muscat de Rivesaltes,